Fornasari ist der Familienname folgender Personen:
 Luciano Fornasari (um 1800–1859), italienischer Opernsänger (Bass)

Fornasari steht zudem für:
 Fornasari (Unternehmen), italienischer Automobilhersteller mit Sitz in Montebello Vicentino